

Patronyme
 Les frères Quay sont des jumeaux (Stephen et Timothy) nés aux États-Unis en 1947 qui ont influencé le film d’animation.
 Joanne Quay (née en 1980), joueuse malaisienne de badminton
 Pierre-Maurice Quay (1777-1803), peintre français

Toponyme 

 Wood Quay est un site archéologique situé à Dublin, le long de la Liffey ;
 Saint-Quay-Perros est une commune française du département des Côtes-d'Armor, dans la région Bretagne, en France ;
 Saint-Quay-Portrieux est une commune française, située dans le département des Côtes-d'Armor et la région Bretagne ;
 Quay Valley est un projet de fondation d'une ville nouvelle aux États-Unis dans le comté de Kings en Californie ;
 Quay, census-designated place américaine située en Oklahoma ;
 Le comté de Quay est l’un des 33 comtés de l’État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

Autres 
 La One Raffles Quay North Tower est un gratte-ciel de bureaux situé à Singapour ;
 Connah's Quay Nomads  est un club de football gallois basé à Connah's Quay ;
 Quay  est un court métrage documentaire britannique écrit, composé, produit, et réalisé par Christopher Nolan.